Kransgras (geslacht)
Kransgras (soort)